Eli Gal (prefecte), prefecte d'Egipte i cap de l'expedició a Aràbia (25-24 aC)
 Gai Eli Gal, jurista romà
 Eli Gal (escriptor), escriptor romà